Mai multe persoane se numesc Ion Popa:

Ion Popa, membru al Sfatului Țării (1917-1918)
Ion Popa, canotor Australian, născut în România
Ion Popa, deputat din Republica Moldova (1990-1994)
Ion Popa, senator român (2012-prezent)
Ion Popa, istoric contemporan

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane